Donna Vekić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Lale Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Denisa Allertová che ha battuto in finale Julija Bejhel'zymer 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  María Irigoyen (primo turno)
  Aleksandra Krunić (secondo turno)
  Paula Kania (quarti di finale)

  Julija Bejhel'zymer (finale) 
  Ksenija Pervak (semifinali) 
  Marta Sirotkina (secondo turno) 
  Kateryna Kozlova (quarti di finale)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Lale Cup 2014